Remixes – album di Freddie Mercury del 1993
 Remixes – EP dei Coldplay del 2003
 t.A.T.u. Remixes – album delle t.A.T.u. del 2003
 Remixes! – EP degli Hellogoodbye del 2006
 Remixes – EP dei Silversun Pickups del 2007
 Remixes – album di Four Tet del 2006
 Remixes – EP degli Starset del 2015